Lipovac Hrastinski je naselje u sastavu Općine Vuka, u Osječko-baranjskoj županiji.

Povijest 

Lipovac Hrastinski se kao naselje iskazuje od 1900.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 82 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji